Tess of the Storm Country (roman), een roman geschreven door Grace White
 Tess of the Storm Country (1914), een stomme film uit 1914 onder regie van Edwin S. Porter
 Tess of the Storm Country (1922), een stomme film uit 1922 met onder anderen Mary Pickford
 Tess of the Storm Country (1932), een dramafilm uit 1932 onder regie van Alfred Santell
 Tess of the Storm Country (1960), een film uit 1960 onder regie van Paul Guilfoyle